En general, el término sinergia (del griego συνεργία [synerguía], ‘cooperación’) se refiere al fenómeno por el cual actúan en conjunto varios actores o factores o influencias, creando así un efecto más grande que el que hubiera podido esperarse dado por la suma de los efectos de cada uno, en caso de que hubieran operado independientemente. Asimismo, puede hacer referencia:

En ciencias físicas

 a la sinergia, un fenómeno cuya explicación más simple reside en el análisis de la dinámica de un sistema;

En la guerra de maniobras
 a la sinergia, el empleo conjunto de fuego y maniobras cuya idea central es obligar al enemigo a tener que enfrentar a dos o más sistemas de armas al mismo tiempo, de manera tal que cuando intente neutralizar a uno se vea vulnerable a otro u otros;

En las ciencias de la salud
 al efecto sinérgico, la interacción medicamentosa que da como resultado efectos combinados o aditivos con la administración de dos o más fármacos, que resultan ser mayores que aquellos que podrían haberse alcanzado si alguno de los medicamentos se hubiera administrado solo;

En la música
 a Sinergia, una banda chilena de rock experimental;
 a Synergia, una banda israelí de rock;

En la literatura

 a Sinergia, una revista digital argentina de ficción especulativa;

En las ciencias de cómputo
 a Synergy, un software libre que permite compartir un ratón y un teclado entre varias computadoras, sin la necesidad de ningún hardware adicional;

En el urbanismo
 al Edificio Sinergia, un inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.

Enlaces externos